Amélia Augusta da Baviera (Munique, 13 de novembro de 1801 — Dresden, 8 de novembro de 1877) foi uma princesa da Baviera e a rainha consorte da Saxônia.

Biografia

Família
Amélia Augusta era a segunda filha do rei Maximiliano I da Baviera e de sua segunda esposa, Carolina de Baden. Ela tinha uma irmã gêmea, Isabel Luísa, que se tornou a rainha consorte da Prússia, como esposa de Frederico Guilherme IV.

Casamento
Em 22 de novembro de 1822, Amélia Augusta desposou o príncipe João I da Saxónia, que se tornou rei da Saxônia em 1854 com a morte de seu irmão Frederico Augusto II, casado por sua vez com uma irmã de Amélia Augusta, Maria Ana. O casal teve nove filhos.

Vida posterior
Em 1851 Amélia se tornou presidente da Associação das Mulheres de Dresden (Frauenverein zu Dresden), uma organização fundada por sua irmã, a rainha. Em 1859 ela reorganizou-o como o Zentralausschuß obererzgebirgischen und der vogtländischen Frauenvereine. A organização continuou até 1932.

Morte
Amélia Augusta morreu em Dresden, em 8 de novembro de 1877, aos 75 anos de idade. Seu corpo foi sepultado na cripta real da Katholische Hofkirche, em Dresden.

Descendência

Títulos e honrarias
 13 de novembro de 1801 – 26 de dezembro de 1805: Sua Alteza Sereníssima, Princesa Amélia Augusta da Baviera
 26 de dezembro de 1805 – 22 de novembro de 1822: Sua Alteza Real, Princesa Amélia Augusta da Baviera
 22 de novembro de 1822 – 6 de junho de 1836: Sua Alteza Real, Princesa Amélia Augusta da Saxônia, Duquesa de Saxe, Princesa da Baviera
 6 de junho de 1836 – 9 de agosto de 1854: Sua Alteza Real, a Princesa Herdeira da Saxônia, Duquesa de Saxe, Princesa da Baviera
 9 de agosto de 1854 – 29 de outubro de 1873: Sua Majestade, a Rainha da Saxônia
 29 de outubro de 1873 – 8 de novembro de 1877: Sua Majestade, a Rainha-Viúva da Saxônia

Ancestrais

Nota

|-
! colspan="3" style="background: #FBEC5D;" |Casa de WittelsbachAmélia Augusta da BavieraNascimento: 13 de novembro de 1801; Morte: 8 de novembro de 1877
|- style="text-align:center;"
|width="30%" align="center"| Precedido porCarolina de Parma
|width="40%" style="text-align: center;"|Rainha da Saxônia1854–1873
|width="30%" align="center"| Sucedido porCarolina de Vasa 
|-
|}

Casa de Wittelsbach
Príncipes da Baviera
Rainhas da Saxônia
Ordem das Damas Nobres de Espanha
Princesas da Baviera
Naturais de Munique
Princesas da Saxônia